Јужна Панонија може бити:

 у географском смислу, јужни део Панонске низије
 део античке Паноније јужно од реке Драве (позноримске провинције Панонија Савија и Панонија Секунда)
 Кнежевина Јужна Панонија, раносредњовековна словенска кнежевина између Саве и Драве

Види још 
 Панонија (вишезначна одредница)
 Кнежевина Панонија (вишезначна одредница)